Topònims:
 Burke (Dakota del Sud)
 Burke (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Burke (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Burke (Virgínia)
 Biografies:
 Edmund Burke (Dublín, 1729 - Beaconsfield, 1797), escriptor, esteta i pensador polític britànic liberal.
 Elijah Burke (1978), lluitador professional dels Estats Units.
 Peter Burke (Harrow, Londres, 1937), historiador britànic.
 Richard Burke o Dick Burke (Nova York, 1932), polític irlandès.
 Solomon Burke (1940, Filadèlfia, Pennsilvània), músic de soul i country estatunidenc.
 Tom Burke (1875, Boston - 1929), atleta estatunidenc.
 Miscel·lània: Burke (còmic), personatge de còmic desenvolupat per Marvel Comics